W Rumunii
 Șoimuș – wieś w okręgu Alba, w gminie Rădești
 Șoimuș – wieś w okręgu Bihor, w gminie Remetea
 Șoimuș – wieś w okręgu Marusza, w gminie Coroisânmărtin
 Șoimuș – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Șieu
 Șoimuș – wieś w okręgu Sălaj, w gminie Someș-Odorhei